Борислав Јовановић се може односити на:
 Борислав Јовановић (археолог), академик САНУ
 Борислав Јовановић (песник)
 Борислав Јовановић (фудбалер), игра за ФК Срем
или
 Боривоје Јовановић (глумац), глуми у серији Камионџије